Unió Liberal de Lituània (del seu nom en lituà Lietuvos Liberalų Sąjunga), partit polític històric de Lituània
 Unió per la Llibertat de Lituània (del seu nom en lituà Lietuvos Laisvės Sąjunga), partit polític històric de Lituània
 Laboratori de Llum de Sincrotró, grup de la Universitat Autònoma de Barcelona encarregat de la gestió del sincrotró Alba
 Regressió lineal mínim-quadràtica (del seu nom en anglès Linear Least Squares), mètode per ajustar una recta a dues variables estadístiques
 Múscul elevador del llavi superior (del seu nom en llatí Levator Labii Superioris), múscul de la cara important per a l'expressió facial